Leudal (gemeente), een gemeente in Nederlands Limburg
 Leudal (natuurgebied), een natuurgebied van Staatsbosbeheer in het dal van de Leubeek
 Leudalmonument, herinnering aan de strijd die in en boven het Leudalgebied heeft plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Leudalmuseum